Johannes Thingnes Bø, norveški biatlonec, * 16. maj 1993, Stryn, Norveška

Življenjepis

2018: Zimske olimpijske igre  
Na 20 km individualno je Bo osvojil svojo prvo olimpijsko medaljo - zlato. Za pet sekund je prehitel Jakova Faka in Dominika Landertingerja.

Dosežki

Skupni seštevek

Reference

Zunanje povezave 

 

Norveški biatlonci
Olimpijski tekmovalci za Norveško
Biatlonci Zimskih olimpijskih iger 2014
Biatlonci Zimskih olimpijskih iger 2018
Prejemniki olimpijskih medalj na Zimskih olimpijskih igrah 2018
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Norveško